Saivojärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Saivojärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (8,93 ha)
Saivojärvi (Pajala socken, Norrbotten, 755740-180927), sjö i Pajala kommun,  (6,54 ha)
Saivojärvi (Pajala socken, Norrbotten, 756296-182360), sjö i Pajala kommun,  (33 ha)
Saivojärvi (Pajala socken, Norrbotten, 757216-180835), sjö i Pajala kommun,  (8,3 ha)
Saivojärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Saivojärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (7,71 ha)
Saivojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749913-176060), sjö i Kiruna kommun,  (20,9 ha)
Saivojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754738-167708), sjö i Kiruna kommun,  (9,13 ha)

Finland
 Saivojärvi (sjö i Finland)

Se även
Saiva
Saivo

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn